Marc Weiller,  militar y botánico francés especialista en pteridófitas
 Sibilla Weiller, hija de la princesa Olimpia Torlonia y de Paul-Annik Weiller